Jan von Werth der Name folgender Personen:

 Jan von Werth (1591–1652), deutscher  Reitergeneral, siehe Johann von Werth

Jan von Werth bezeichnet:
 Jan von Werth (Schiff), ein Ausflugsschiff
 Reiter-Korps „Jan von Werth“ , Kölner Karnevalsgesellschaft